Межзональный турнир по шахматам 1976 (Росендал) — третий женский межзональный турнир, этап цикла соревнований на первенство мира (1975—1977), проводился в 2 группах. 

Первая группа играла с 25 ноября по 16 декабря в 1976 в Росендале (Нидерланды): 14 участниц из 11 стран — призёры зональных турниров ФИДЕ (1975/1976), в том числе чемпионата СССР (1975) — Л. Белавенец, Е. Ахмыловская и Т. Фомина. Персонально приглашены А. Кушнир и чемпионка Нидерландов К. Врекен. 

1—2-е места разделили Ахмыловская и Кушнир — по 9½ очков. На 3—4-м места А. ван дер Мейе и Т. Лемачко — по 9 очков; дополнительный матч между ними (февраль — март 1977, Росендал) завершился вничью — 3 : 3. Первую результативную дополнительную партию выиграла Лемачко. 

Фомина выполнила норму международного мастера.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1976 год в шахматах